(n. 17 martie 1989) este un fotbalist internațional japonez care evoluează la clubul grec Paok  și la echipa națională de fotbal a Japoniei. 

Pe 29 noiembrie 2012, Kagawa a fost desemnat de către AFC - ″Fotbalistul anului în Asia″.

Statistici carieră

Club 
La 21 septembrie 2014

Internațional

Goluri internaționale

Palmares

Club 

Borussia Dortmund
 Bundesliga: 2010–11, 2011–12
 DFB-Pokal: 2011–12

Manchester United
 Premier League: 2012–13
 FA Community Shield: 2013

Japonia 
 Cupa Asiei AFC: 2011

Individual 
 J. League Division 2 Top scorer: 2009
 Kicker SportMagazin - Bundesliga Team of the Season: 2010–11, 2011–12
 European Sports Media's European Team of the Season: 2011–12
 Asian International Footballer of the Year: 2012

Note

Legături externe 
 
 
 
 
 
 ESPN Soccernet Profile

Nașteri în 1989
Nașteri pe 17 martie
Fotbaliști japonezi
Fotbaliști internaționali japonezi
Japonezi în viață
Mijlocași
Fotbaliști ai Manchester United FC
Fotbaliști ai BVB Borussia Dortmund
Fotbaliști ai cluburilor din Japonia
Fotbaliști ai Premier League
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2014
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2018